Ivica Kostelić, hrvaški alpski smučar, * 23. november 1979, Zagreb, Hrvaška.

Ivica Kostelić je osvojil štiri srebrne olimpijske medalje in komplet medalj (zlato, srebrno in bronasto) na svetovnih prvenstvih ter 26 zmag v svetovnem pokalu, kjer je osvojil veliki kristalni globus v sezoni 2010/11 in tudi dva mala kristalna globusa, v sezoni 2001/02 za slalom in 2010/11 za kombinacijo.

Njegova sestra Janica je bila prav tako uspešna alpska smučarka, oče Ante pa je že vso kariero njegov glavni trener.

24. maja 2014 se je poročil z dolgoletno spremljevalko z Islandije Elin Arnasdottir, s katero sta bila par vse od leta 2006. Elin je tako tudi prevzela njegov priimek. Istega leta se jima je rodil sin Ivan.

Zmage v svetovnem pokalu

Uvrstitev

Zunanje povezave 

 
 

Hrvaški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Hrvaško
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Hrvaško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014